

Codici 
 IIA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Inishmaan (Eire)

Sigle 
 IIA – sigla dell'Industria Italiana Autobus, azienda italiana produttrice di autobus